Az 1985–1986-os lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 52. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Górnik Zabrze nyerte az ezüstérmes Legia Warszawa, és a bronzérmes Widzew Łódź előtt. A Bałtyk Gdynia és a Zagłębie Sosnowiec kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1986
Lengyel 1
Lengyel 1